Saja puede referirse a:

 Río Saja, río de Cantabria, España.
 Saja, localidad del municipio de Los Tojos, Cantabria (España).
 Valle del Saja, unidad geográfica de la Comunidad autónoma de Cantabria (España), que se extiende por la cuenca media y alta del río Saja.

Además, puede hacer referencia a:

 Reserva regional de caza Saja, en Cantabria, España.
 Comarca de Saja-Nansa, una de las comarcas de Cantabria, España.
 Idioma Sajá, Lengua túrquica hablada principalmente por los habitantes de la República de Sajá (Yakutia).
 Parque natural del Saja-Besaya, en Cantabria, España.
 República de Sajá, República de Rusia, también conocida como Yakutia.
 Sajá, etnia de Rusia, en la república de Sajá, también llamados Yakutos, Yacutos o Yakutios.
 Sebastián Saja, portero argentino.